Хлоя, Хлои, также Кло́и, Кло или Кло́уэ (Chloe, а также Chloë, Cloe, Chlöe, Chloé, Clowy, Kloe, Khloe, Khloë, Khloé, Kloé и Kloë) — женское имя, особенно популярное в Великобритании с примерно 1990-го года. В Северной Ирландии «Хлоя» — самое популярное имя для новорожденных детей в период с 1997 по 2002 год.

Значение имени Хлоя: цветущая

Происхождение имени Хлоя: греческое имя

Люди 
 Хлоя — христианка, упоминаемая апостолом Павлом.
 Хлоя — австралийский певец-песенник. 
 Хлоя — российская поп-певица, YouTube блогер.
 Хлоя Морец — американская киноактриса и модель. 
 Хлои Кардашян — американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашян».
 Хлоя Маккэррон — североирландская футболистка.
 Хлоя Севиньи — американская актриса и бывшая модель.
 Хлоя Беннет — американская актриса и певица.

В кино 
 Хлоя — британский мини-сериал в жанре психологического триллера.

Вымышленные персонажи 
 Хлоя — персонаж мультсериала Bratz
 Хлоя (зеленеющая) — эпитет древнегреческой богини Деметры
 Хлоя Армстронг — персонаж телевизионного сериала «Звёздные врата: Вселенная»
 Хлоя Буржуа — персонаж мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»
 Хлоя Валенс — персонаж видеоигры Tales of Legendia
 Хлоя Декер — персонаж телевизионного сериала «Люцифер»
 Хлоя Каменити — персонаж австралийской мыльной оперы «Соседи»
 Хлоя Митчел — персонаж американской мыльной оперы «Молодые и дерзкие» ()
 Хлоя О'Белл — персонаж ранобэ «О моём перерождении в слизь» (яп. Tensei Shitara Slime Datta Ken) 
 Хлоя Парк — персонаж мультсериала «Вся правда о медведях»
 Хлоя Прайс — персонаж популярной игры Life is Strange
 Хлоя Салливан — персонаж телевизионного сериала «Тайны Смолвиля»
 Хлоя Фрейзер — персонаж серии игр Uncharted
 Хлоя — главная героиня фильма «Хлоя» 2009 года
 Хлоя — главная героиня романа Бориса Виана «Пена дней»
 Хлоя — персонаж игры Detroit: Become Human
 Хлоя — персонаж романа «Дафнис и Хлоя» древнегреческого писателя Лонга
 Хлоя — персонав оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха
 Хлоя — персонаж оперетты «Принцесса Ида»[en] Гилберта и Салливана
 Хлоя — персонаж аниме-сериала Noir
 Хлоя — персонаж романа Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.»
 Хлоя — героиня сериала «24 часа»
 Хлоэ — персонаж популярной японской манги Weiß Side B
 Хлоя — персонаж популярной игры Summoners War [en]
 Хлоя — персонаж фильма «Последний охотник на ведьм»
 Хлоя — персонаж фильма «Залечь на дно в Брюгге»
 Хлоя — персонаж манги «Дракорничная госпожи Кобаяси»

В астрономии 
 (402) Хлоя — астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу K.

См. также 
 Дафнис
 Деметра

Примечания 

Английские женские имена
Французские имена